Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2018-2019 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone

Trentaduesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 
La società  passa direttamente al turno successivo in virtù della decisione del Giudice Sportivo relativamente all'incontro del 1º turno Monterosi-Lupa Roma.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 ottobre 2018

Sedicesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 ottobre 2018

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 novembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 gennaio 2019

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 gennaio 2019

Semifinali

Risultati

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 febbraio / 3 aprile 2019

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
2018/2